Estação Parque (Metropolitano de Lisboa) — estação do Metropolitano de Lisboa,Portugal
Estação Parque Albano — estação do V.L.T. de Fortaleza, Brasil
Estação Parque Almagro — estação do Metrô de Santiago, Chile
Estação Parque Berrío — estação do Metrô de Medellín, Colômbia
Estação Parque Bustamante — estação do Metrô de Santiago, Chile
Estação Parque Carabobo — estação do Metrô de Caracas, Venezuela
Estação Parque Central — estação do Metrô de Caracas, Venezuela
Estação Parque Estrela — estação ferroviária no Rio de Janeiro, Brasil
Estação Parque Europa — estação do Metro de Madrid, Espanha
Estação Parque Fundidora — estação do Metrô de Monterrei, México
Estação Parque Industrial — estação do Metrô de Lima, Peru
Estação Parque Lisboa — estação do Metro de Madrid, Espanha
Estação Parque O'Higgins — estação do Metrô de Santiago, Chile
Estação Parque Oeste — estação do Metro de Madrid, Espanha
Estação Parque Patricios — estação do Metrô de Buenos Aires, Argentina
Estação Parque Real — estação do Metro do Porto, Portugal
Estação Parque da Maia — estação do Metro do Porto, Portugal
Estação Parque de Santa María — estação do Metro de Madrid, Espanha
Estação Parque de las Avenidas — estação do Metro de Madrid, Espanha
Estação Parque de los Estados — estação do Metro de Madrid, Espanha
Estação Parque de los Venados — estação do Metrô da Cidade do México, México
Apeadeiro de Coimbra-Parque (antigo) — estação ferroviária em Coimbra, Portugal
Apeadeiro de Coimbra-Parque — estação ferroviária em Coimbra, Portugal
Estação Estrada Parque — estação do Metrô de Brasília, Brasil
Estação Ferroviária de Parque das Cidades — estação ferroviária em Faro, Portugal

Parque